«Наци» () — немецкая драма о неонацистах, режиссёра Винфрида Боненгеля. Премьера фильма состоялась 31 августа 2002 года. Слоган фильма «Gewalt. Gefühl. Gefangen» ().

Сюжет 
Двое друзей Хайко и Томми живут в ГДР и мечтают о жизни в Австралии. Но Томми попадает в руки полиции в момент, когда сжигает флаг ГДР на пустом стадионе. В то время как Хайко удается остаться незамеченным. После освобождения Томми из тюрьмы его характер сильно меняется. В тюрьме он становится убежденным  неонацистом. Но при этом не покидает надежды сбежать в Австралию. Во время попытки перейти границу друзей ловят. Там Томми вновь присоединяется к местной банде наци, а Хайко приходится выживать в среде тюремного насилия. Томми в итоге удается сбежать из тюрьмы и перебраться в Западную Германию.

Спустя несколько лет он возвращается в восточную часть страны, где живёт освободившийся Хайко. Томми, к тому времени поменявший свои взгляды, видит, что теперь уже его друг поверил в идеалы нацизма и даже стал одним из лидеров городских наци.

Награды и номинации

Номинации 
 2002 — Номинация на премию «Bogota Film Festival» в категории «лучший фильм / мини-сериале»(Нельсон Маккормик)
 2002 — Номинация на премию «Гильдии кинорежиссеров Америки» в категории «За выдающуюся режиссуру»

Примечания

Ссылки 
   
 Führer Ex на сайте filmportal.de

Фильмы Германии 2002 года
Фильмы о неонацистах